Onderdistrict in Indonesië
 Kalibening (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kalibening (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kalibening (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kalibening (Kalibening), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kalibening (Karanggayam), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kalibening (Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kalibening (Tingkir), een plaats in het bestuurlijke gebied Salatiga in de provincie Midden-Java